Вальпургиева ночь — ночь с 30 апреля на 1 мая, праздник весны, восходящий к дохристианским традициям. А также:
 «Вальпургиева ночь» — роман австрийского писателя Густава Майринка 1917 года.
«Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» — пьеса Венедикта Ерофеева.
 «Вальпургиева ночь» — балетная сцена из оперы «Фауст» французского композитора Шарля Гуно.
 «Вальпургиева ночь» — песня группы «Сектор Газа».